Жирковский — название нескольких населённых пунктов:

 Жирковский — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Жирковский — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.

См. также 
 Холм-Жирковский район — район Смоленской области.
 Жирков